Северная — река в России, протекает в Даровском районе Кировской области. Устье реки находится в 8,9 км по левому берегу реки Хвойка. Длина реки составляет 22 км.

Исток реки находится на Северных Увалах в лесном массиве в 12 км к юго-востоку от посёлка Верхняя Волманга (центр Верхневолмангского сельского поселения). Река течёт на юго-восток по ненаселённой местности, протекает нежилую деревню Большая Северновская. До устья Малой Северной также называется Большая Северная. Притоки — Малая Северная (правый); Талая (левый). Впадает в Хвойку у деревни Катюшенки.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от города Киров до города Котельнич, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300312111100035515
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103551
 Код бассейна — 10.01.03.003
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Даровского района
Бассейн Моломы